Omineca folyó Kanadában
Omineca hegység Kanadában